

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeón defensor.

Facundo Bagnis derrotó en la final a Guilherme Clezar.

Cabezas de serie 

  Horacio Zeballos (Baja)
  Roberto Carballés Baena (Primera ronda)
  Rogério Dutra Silva ''(Segunda ronda)
 ''' Facundo Bagnis (Campeón)

<ol start=5>
  Gastão Elias ''(Cuartos de final)
  Facundo Argüello ''(Cuartos de final)
  Gerald Melzer ''(Primera ronda)
  Andrej Martin ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Río de Janeiro 2016